

События 
 Создана Слободско-Украинская губерния.
 1763—1766 — Массовое переселение немецких колонистов в Россию и Саратовское Поволжье.
 5 марта — в Российской империи создана Комиссия по Генеральному межеванию
 22 марта — британский парламент принимает Гербовый акт, согласно которому вводился гербовый сбор в американских колониях.
 13 июля — Премьер-министром Великобритании становится маркиз Рокингем; формирование .
 Отмена крайних ограничений на торговлю Испании со своими колониями в Америке.
 18 августа 
 коронация Иосифа II Габсбурга императором.
 коронация великого герцог Тосканы Леопольд Габсбург.
 Основание Прусского государственного банка в Берлине.

 Начало борьбы Дагира с пашами Дамаска, Триполи и Сайды.
 1765—1803 — Эмир Дарейи и Неджда Абд-аль-Азиз. Сын Мухаммеда ибн Сауда.
 1765—1767 — Губернатор Бенгалии Клайв (вторично).
 12 августа — Клайв за небольшую плату получил от Великого Могола грамоту, утверждавшую Ост-Индскую компанию в качестве «дивана», то есть финансовой администрации Бенгалии.
 Китайцы вторглись в Индокитай. Китайский отряд вторгся в Бирму, но был оттуда изгнан.
 Создание тайной революционной организации «Сыны свободы» в американских колониях.
 Август — Бостонцы разгромили дом губернатора Гатчинсона.
 19 сентября — в Российской империи издан Манифест о Генеральном межевании — точном определении границ земельных владений
 7 октября — в Нью-Йорке собрался Конгресс Гербового акта.
 1 ноября — Вступление в силу закона о гербовом сборе. Бостонцы устроили церемонию похорон «колониальной свободы».
 Усовершенствование паровой машины Джеймсом Уаттом.
 11 ноября — в России учреждено Вольное экономическое общество.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1765 году
 27 марта — Франц Ксавер фон Баадер, немецкий врач и философ.
 10 июля — Пётр Иванович Багратион, русский полководец, генерал (ум. 1812).
 30 сентября — Хосе Мария Морелос, лидер борьбы за независимость Мексики (ум.1815)
 14 ноября — Филипп Франсуа Жозеф Леба́, французский политический деятель эпохи Французской революции, член Комитета общественного спасения (ум. 1794)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1765 году
 15 апреля — Михаил Васильевич Ломоносов, первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, художник, историк и философ, поборник развития российского просвещения, науки и экономики, основоположник молекулярно-кинетической теории.

См. также

Примечания